Pincemi, Pincemoi et la Sorcière est un conte de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, illustré par Pierre Elie Ferrier (Pef), paru en 1986 dans la collection Folio benjamin des éditions Gallimard, réédité en 2006.

Les personnages 
 Pincemi
 Pincemoi
 La Sorcière
 Les parents
 Les maîtresses d'école

Le principe 
L'histoire est imaginée à partir d'une célèbre comptine-farce : « Pince-mi et pince-moi sont dans/sur un bateau, Pince-mi tombe à l'eau, qui reste-t-il ? » ; si l'on répond : « Pince-moi ! », on est pincé. Ce jeu de cour de récréation est utilisé dans l'histoire pour trouver les verbes actifs (tu pinces) et les transposer en verbes pronominaux (tu me pinces) à l'impératif (pince-moi). Cette comptine existe aussi en Italie sous la forme « dimmelo e dammelo », littéralement « dis-la-moi et donne-la-moi (une claque) ».

L'histoire 
Une sorcière vient régulièrement faire sa provision d'enfants à la sortie de l'école. Elle les enlève, et les parents ne peuvent la poursuivre. Alors ils décident de ne plus envoyer leurs enfants à l'école, ce qui fait que les enfants prennent de mauvaise habitudes, deviennent mal élevés, insupportables (surtout Pincemi et sa sœur Pincemoi), si bien que les parents excédés décident de les renvoyer à l'école, et tant pis si la sorcière les mange. Mais Pincemi et Pincemoi sont des clients coriaces pour la sorcière.

Exploitation pédagogique 
 Quelques farces et conjugaisons.
 Quelques bouts rimés.
 Quelques devinettes.

Liens internes 
 Littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 Éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Liens externes 
 Les Monstres
 Pincemi Pincemoi à l'étude

Pincemi, Pincemoi et la sorcière